Een verkeersweg:
A65 (Duitsland), zie Bundesautobahn 65
A65 (Frankrijk)
A65 (Groot-Brittannië)
A65 (Nederland), zie Rijksweg 65
A-65 (Spanje)